Iversoon & Alex Daf (справжнє ім'я — Володимир Олійник та Олександр Свистун) — українські музиканти, композитори, DJ і саунд-продюсери.

Біографія 
Представники Trance, EDM-музики в Україні. Видавалися на відомих лейблах світу, таких як: High Contrast Recordings, Black Hole Recordings, Enhanced Music. Отримали підтримку своєї творчості від EDM-артистів світу: Армін ван Бюрен, Афроджек, Above & Beyond, Маркус Шульц, Пол ван Дайк, Марк Сіксма, Феррі Корстен, та інші. Виступають на різних музичних подіях, таких як: Futureland Festival, Joker Fest, Markus Schulz World Tour, Trance Illumination, Sea Freedom Fest, Heavensgate і т.д.

Ведуть своє власне радіошоу, під назвою: Club Family Radioshow на Digitally Imported. З 2013 по 2015 були резиденти української радіостанції Kiss FM.

Співзасновники власного лейбла — Club Family Records.

Про музикантів неодноразово писав британський музичний журнал «DJ Magazine».

За свою кар'єру, хлопці стали відомі у Європі.

Крім того, британський портал TranceSound.net підкреслив хлопців як «Відкриття року 2013».

Виступали з , Johan Gielen, , Estiva, , , Omnia, Маркус Шульц, NETSKY, Cosmic Gate, Ben Gold, Talla 2XLC та інші. Успіх до них прийшов після того як їх ремікс «Alpha Duo & Light & Wave — Interstate (Iversoon & Alex Daf Remix)», потрапив у радіошоу «A State of Trance», який веде легендарний діджей Армін ван Бюрен і зазначив ремікс як «Tune Of The Week». Також ремікс потрапив у власний чарт Армін ван Бюрен і неодноразово грався на багатьох фестивалях.

Дискографія

Сингли 
2011
 Cloudburst [Pure Magic Recordings]
 Back From Ibiza [Pure Magic Recordings]
 Pure Magic EP [Pure Magic Recordings]
 New Hope [Pure Magic Recordings]
 Last Balearic Night [Freefall]
 Sakura / Losing the Path [Toneplay Recordings]
 Hypnotic Movement [Redux Recordings]
 Renaissance [Freefall]
 WTM [Freefall]
 Denis [Freefall]
2012
 Enigmatic [Freefall]
 Adrenaline / Over & Over [Fraction Records]
 Vita [Freefall]
 Breaking Dawn (з Andy Power) [Fraction Records]
 I'll Stay [In Trance We Trust]
 I Will Survive [Planet Love Records]
 Back For More [Digitized Recordings]
 MOTO [Stories In Trance]
 El Exceso De Amor [Club Family Records]
2013
 Lemon Tree / Chameleon [Club Family Records]
 The Moonlight Shines (з Eskova) [Club Family Records]
 Illuminate EP [Mondo Records]
 Marlboro (з Witness45) [Silent Shore Records]
 Walk Away [SPX Digital]
 Godzilla EP [Club Family Records]
 Darkness [Suanda Music]
 De Javu EP [Rolling Recordings]
 State of Oblivion (feat. Eireann Wax) [FENology Records]
 Precious Love (feat. Eskova) [Shah-Music Digital]
 Alexandria (з Stas Melys) [Future Focus]
 The Day Before Tomorrow (з Victor Orange) [Club Family Records]
2014
 Dark Side (з Binary Finary) [Mondo Records]
 Broken Age [Club Family Lifted]
 Child of Light [How Trance Works (SirAdrianMusic)]
 Different (з Anna Lee) [Camouflage]
 Don't Let It Go [Trance All-Stars Records]
 Sienna (з Lost Witness) [Blue Soho Recordings]
 Aqua [Articulate Audio (SirAdrianMusic)]
2015
 Desire [Club Family Records]
 New Horizons (з Anna Lee) [TranceFamily Records (SirAdrianMusic)]
 Step Outside (з Jess Morgan) [How Trance Works (SirAdrianMusic)]
 Your Faith (з Martina Kay) [Club Family Records]
 Catania [Tool Trance]
 Million Faces (з Koen Herfst, Valerio Recenti)
 Animation (з Alpha Force) [Club Family Records]
 Burning (з Aelyn) [How Trance Works (SirAdrianMusic)]
 Limitless [Lange Recordings]
2016
 Leeds [Lange Recordings]
 Atom [Create Music]
 I See You / Carnevale di Venezia (з Orbion) [Lange Recordings]
 Moments [Club Family Records]
 Poseidon (з Orbion) [Club Family Records]
 Bloodborne [Create Strobe]
 Heda [Discover White Label]
2017
 Osiris (з Aurora Night) [Blue Soho Recordings]
 Journey (з Glus) [High Contrast Recordings]
 Sorry, Not for Us [Create Music]
 Hover (з Aurora Night) [Unique Sense Rave]
 The Love Is Gone (з Woody van Eyden, Cari) [Universal Nation]
 Origins / Follow Your Way EP [AVA Recordings]
 Nagoya [High Contrast Recordings]
2018
 The Love Is Gone (з Woody van Eyden, Cari) (Iversoon & Alex Daf Mix) [Universal Nation]
 Time [Flashover Recordings]
Odyssey [Grotesque]

Ремікси 
2011
 Damian Wasse — Reach The Stars [Pure Magic Recordings]
2012
 Denis (The Remixes) [Freefall]
 Air-T & Satelite — Light On [Freefall]
 Alexey Omen feat. Volodya Aspirin — When The Heavens Cry [Pure Magic Recordings]
 Anna Lee vs. Alex Teeb — Driving Juke [Mondo Records]
 Matt V. — You So Close (Official Remixes) [Club Family Records]
2013
 Alex Boboc — A Special Kind [Vectiva Recordings]
 Dr Willis — Bisco Discuit [Freefall]
 Lee Osborne — Milgauss [Mondo Records]
 Roman Messer feat. Ange — Love Around The World [Suanda]
 Stas Melys — Hypnotic Elements [Silent Shore Records]
 Incipit Q — When The Night Comes [SpaceHorizon]
 Alpha Duo and Light & Wave — Interstate [Suanda]
2014
 Alpha Force — Back In Time [Suanda]
 JJoy & Christina Novelli — Loving You [Amsterdam Trance Records]
 Denis Kenzo & Jilliana Danise — Will Be Foreve [How Trance Works (SirAdrianMusic)]
 Ark Planet — Eternity [Suanda]
 Lost Witness — Happiness Happening 2014
 Sunset & Mino Safy — Prometheus [Club Family Records]
2015
 NoMosk & Alpha Force — High Contrast [Suanda]
 Allen & Envy and Katty Heath — I Wasn't The One [How Trance Works (SirAdrianMusic)]
 2Rock & Zarex — Hammer Blow [2Rock Recordings]
 Iversoon & Alex Daf feat. Jess Morgan — Step Outside (A.R.D.I. Remix) [How Trance Works (SirAdrianMusic)]
 NoMosk — Fortuna [2Rock Recordings]
2016
 Iversoon & Alex Daf — Moments (Remixes) [Club Family Records]
2017
 Iversoon & Alex Daf — Poseidon (Remixes)
 York, Nathan Red & Doris Pearson — Moving in the shadows [Planet Love Records]

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 

Українські музиканти
Трансові музиканти